A Segunda División 1947-48-as szezonja volt a bajnokság tizenhetedik kiírása. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes a Real Valladolid lett.

Végeredmény 

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2